Władysław Piotrowski (1899-1997) – polski fotograf, krajoznawca, dokumentalista
 Władysław Piotrowski (1904-1968) – polski artysta fotograf, fotoreporter
 Władysław Piotrowski (ur. 1931) – historyk literatury rosyjskiej
 Władysław Piotrowski (1944-2017) – nauczyciel, działacz partyjny i państwowy
 Władysław Piotrowski – profesor nauk ekonomicznych, związany z Poznaniem i Łodzią

Przypisy